Boris Kopitović (n. 1994) – calciatore montenegrino, difensore
Boris Kopitović (n. 1995) – calciatore montenegrino, attaccante